Eridan (grč. , Eridanós), u grčkoj mitologiji rijeka je u Hadu.
 Eridan (zviježđe), zviježđe nazvano po ovoj rijeci
 Superpraznina Eridan, praznina u Eridanu